Цветанов е българско фамилно име, производно от мъжкото име Цветан. Може да се отнася за някое от следните лица:

Цветанов 
 Богдан Цветанов (1924) – български писател
 Валери Цветанов (1951) – български политик, министър (2008 – 2009)
 Димче Цветанов (19 – 20 в.) – български революционер (деец на ВМОРО)
 Иван Цветанов (1929) – български учен (зооинженер)
 Йордан Цветанов-Орде (19? – 20 в.) – български революционер (деец на ВМОРО)
 Йордан Цветанов (1925) – български политик и стопански деец
 Мирослав Цветанов (1990) – български актьор, сценограф и учен
 Момчил Цветанов (1990) – български футболист
 Огнян Цветанов (1954) – български учен (енолог)
 Петър Цветанов (1933) – български учен (медик)
 Петър Цветанов (1972) – български футболист
 Христо Цветанов (1978) – български волейболист
 Цанко Цветанов (1970) – български футболист
 Цветан Цветанов (1965) – български политик, вицепремиер (2009 – 2013)

Цветанова 
 Красимира Цветанова – български учен (агроном)

Източници 
 „Кой кой е в България“, Книгоизд. къща „Труд“, С., 1998, стр. 756

Български фамилни имена